Charlotte County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 Charlotte County (Florida) – okres na Floridě
 Charlotte County (Virginie) – okres ve Virginii